Bassila steht für:

 Bassila, eine Stadt und Kommune in Benin

Bassila ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bassila (* 1977), französischer Fußballspieler
 Monique Bassila Zaarour, libanesische Moderatorin und Fernsehköchin